Allacher ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Allacher (* 1965), österreichischer Schriftsteller und Musiker
 Lorenz Allacher († 2014), deutscher Musiker